Immers est un nom de famille porté par :
 Lex Immers, footballeur néerlandais.
 Tim Immers, acteur néerlandais